Lista przedstawia państwa uczestniczące w Igrzyskach Wspólnoty Narodów (wcześniej Igrzyska Imperium Brytyjskiego, Igrzyska Imperium Brytyjskiego i Wspólnoty Brytyjskiej, Igrzyska Brytyjskiej Wspólnoty Narodów) w latach 1930–2014. Na igrzyskach w Glasgow wzięło udział 71 narodowych reprezentacji. W pierwszych igrzyskach rozgrywanych w Hamilton (Kanada) w 1930 roku wzięło udział 11 reprezentacji: Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia, Kanada, Nowa Fundlandia, Bermudy, Gujana Brytyjska, Związek Południowej Afryki, Australia oraz Nowa Zelandia.

Tabela

Legenda

Linki zewnętrzne 
 

Państwa uczestniczące w Igrzyskach Wspólnoty Narodów